Joan Tena i Guimerà (1900-?), futbolista valencià
 Joan Tena i Aran (1923-2007), coreògraf i professor de dansa català
 Joan Tena (1977), nom artístic de Joan Antoni Tenllado Navarro, cantautor català